Bobby Vee (1943-2016), chanteur américain ;
 Jimmy Vee, acteur britannique ;
 Virginia Vee (?-2011), chanteuse américaine.